Nikola Petković (Servisch: Никола Петковић) (Belgrado, 28 maart 1986) is een Servisch voetballer die bij voorkeur als centrale verdediger speelt. Hij tekende in 2015 bij KVC Westerlo.

Clubcarrière 
Petković startte zijn profcarrière in eigen land bij Radnički Pirot en FK Vojvodina. In 2007 trok hij naar het Turkse Gençlerbirliği SK, dat hem uitleende aan Haceteppe en Rode Ster Belgrado. In 2009 tekende de centrumverdediger bij Eintracht Frankfurt, dat hem uitleende aan Tom Tomsk en Al-Ahli. In 2011 keerde hij terug bij Rode Ster Belgrado. In 2012 werd hij uitgeleend aan Hapoel Tel Aviv. In september 2013 tekende de Serviër bij Sydney FC, waar hij in twee seizoenen 54 competitiewedstrijden speelde. Op 23 juni 2015 zette Petković zijn handtekening onder een tweejarig contract bij KVC Westerlo

Op 12 januari 2016 werd het contract van Nikola Petković bij Westerlo in onderling overleg met de club verbroken. Petković verhuisde terug naar Servië en trok zich daar terug op zijn boerderij. Op deze boerderij hoedt de familie van Nikola Petković al generaties lang geiten en hanen.

Interlandcarrière 
Petković maakte twee doelpunten in dertien interlands voor Servië –21, waarvoor hij in 2007 debuteerde.

Statistieken

Referenties 

Servisch voetballer